Уннао (, , ) — город в центральной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Уннао.

География 
Абсолютная высота — 126 метров над уровнем моря. Расположен примерно в 18 км к востоку от Канпура и в 60 км к юго-западу от Лакнау.

Население 
По оценочным данным на 2013 год численность населения составляет 193 896 человек. По данным переписи 2011 года население составляет 178 681 человек, из них 94 080 мужчин и 84 601 женщина. Уровень грамотности — 83,72 %. Около 69 % населения города исповедуют индуизм; около 28 % — ислам; 1,7 % — джайнизм и 1,3 % — другие религии.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через город проходит национальное шосее № 25, соединяющее Шивпури с Лакнау. Имеется железнодорожное сообщение (Горакхдхам Экспресс). Ближайшие аэропорты располагаются в Канпуре и Лакнау.

Примечания 

Города Уттар-Прадеш